Ocaso puede referirse a:
El ocaso de un astro, cuando este atraviesa el plano del horizonte y pasa del hemisferio visible al no visible.
 Ocaso (color), un color de una pálida tonalidad de esta 
 Ocaso legislativo, una provisión en un estatuto o ley que termina o deroga una ley en su totalidad, o parte de ella, después de una fecha específica.
 El ocaso, de Osamu Dazai.
 Seguros Ocaso, empresa de seguros española.